Hermann Lei ist der Name folgender Personen:
* Hermann Lei (Heimatforscher) (1910–2006), Schweizer Lehrer und Heimatforscher
 Hermann Lei (Politiker, 1937) (* 1937), Schweizer Politiker
 Hermann Lei (Politiker, 1972) (* 1972), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Hermann Ley